Estats Units:
 Petersburg (Alaska) 
 Petersburg (Dakota del Nord) 
 Petersburg (Illinois) 
 Petersburg (Indiana)
 Petersburg (Nebraska) 
 Petersburg (Pennsilvània) 
 Petersburg (Tennessee) 
 Petersburg (Virgínia) 
 Petersburg (Virgínia de l'Oest) 
 Setge de Petersburg, batalla de la Guerra Civil dels Estats Units
 Estònia: Petersburg (Tartu), barri de la ciutat de Tartu la capital d'Estònia